Tomislav Bašić (jedriličar), hrvatski jedriličar
 Tomislav Bašić (nogometaš), hrvatski nogometaš
 Tomislav Bašić (geodet), hrvatski geodet i sveučilišni profesor